Довнары — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Довнары — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Довнары — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Довнары — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Польша 
 Довнары — деревня в Монькском повяте Подляского воеводства.

См. также 
 Довнар